Lingvo internacia
 Lingvo internacia – nome originario della lingua esperanto, la più nota ed usata lingua ausiliaria internazionale
 Lingvo internacia – storica rivista esperantista